Signo (von latein signum ‚Zeichen‘) steht für:
 Signo (Logistik), in der Logistik die Markierung eines Packstücks
 Signo (Telefon), ein Tastentelefon der Deutschen Telekom in den 1990er Jahren
 SIGNO, eine Initiative des Bundesministerium fürs Wirtschaft und Technologie
 Signo, der italienische Name der Stadt Sinj